Иван Романович Шлапаков (2 мая 1909, д. Самсоны, Смоленская губерния, Российская империя — 10 декабря 2001, Нижний Новгород, Россия) — один из организаторов и руководителей партизанского движения во время Великой Отечественной войны, полковник.

Биография 
Родился 2 мая 1909 года в деревне Самсоны (ныне, Краснинский район, Смоленская область, Россия) в крестьянской семье. Русский. В июне 1929 года после окончания 9 классов средней школы работал заместителем председателя колхоза «Труд» Монастырщенского района Смоленской области. В августе 1930 года был избран председателем названного колхоза. С марта 1931 года председатель правления Ломакинского cельпо Монастырщенского района.

Военная служба

Межвоенные годы 
В РККА с ноября 1931 года — курсант роты одногодичников 15-го Витебского стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии в городе Полоцк. С мая 1932 года курсант роты одногодичников 5-го учебного танкового полка Белорусского военного округа в городе Борисов, по окончания обучения выпущен комвзводом. В декабре 1932 года уволен из рядов РККА в запас.

С декабря 1932 года работает в городе Иваново на Ивановском меланжевом комбинате им. К. И. Фролова: рабочим, с января 1934 года комсомольским организатором прядильной фабрики комбината, с мая 1934 года в отделе культуры и пропаганды ленинизма комитета ВЛКСМ комбината. С февраля 1935 года направлен в Ивановский обком ВЛКСМ на должность руководителя промышленной группы обкома. В июле 1935 года избран секретарём комитета ВЛКСМ текстильной фабрики «Красная Талка».

В июле 1936 года по спецнабору вновь призван в РККА и направлен в Забайкальский военный округ где проходит службу на должностях: командир взвода 41-го танкового полка, в мае 1938 года вступает в ВКП(б), с марта 1939 года — заместитель командира роты 8-го мотострелкового полка, с октября 1940 года — командир роты 200-го автомобильного батальона 152-й стрелковой дивизии.

Великая Отечественная война 
С началом войны старший лейтенант Шлапаков в прежней должности. С июля 1941 года — командир батальона 518-го стрелкового полка приданного 46-й стрелковой дивизии 16-й армии, принимал участие в Смоленском сражении, был ранен в ногу и контужен в голову под городом Демидов, попал в окружение. В августе 1941 года лечился у местных жителей на территории Касплянского района Смоленской области занятой противником, где из окруженцев и местных комсомольских и партийных работников организовал и возглавил партизанский отряд в который входило 80 человек. Осенью 1941 года данный отряд в боях уничтожил 25 вражеских автомобилей и более 70-ти солдат и офицеров противника. Весной 1942 года в отряде Шлапакова уже 250 человек. Он имеет четыре взвода, артиллерийскую батарею, два миномёта. В связи с образованием партизанского края отряд покидает Соколинскую дачу и занимает оборону под городом Демидов. 30 марта 1942 года группой подрывников отряда (В. Т. Куриленко и другие) был пущен под откос первый вражеский эшелон, 25 апреля — ещё два, 13 мая — пятый.

В июне 1942 года Шлапаков был назначен заместителем командира 3-й партизанской бригады, а в августе того же года становится командиром 5-й партизанской бригады, которая 10 марта 1943 года была переименована в 16-ю Смоленскую партизанскую бригаду. В сентябре 1942 года бригада вела бои за д. Холм, Чача, Ополье, Корево, Городище в ходе которой бойцы бригады уничтожили 850 вражеских солдат и офицеров, 8 автомашин, пустили под откос два эшелона противника, один из них с танками, а другой с боеприпасами. 23 сентября 1942 года бригада приказом штаба Калининского фронта была перебазирована в Касплянские леса, в ж. д. треугольник Смоленск-Орша-Витебск. Одновременно с боевыми действиями выполняла и особое задание Белорусского штаба партизанского движения «принять меры к разложению так называемой „Русской освободительной армии“ (власовцев) в Осинторфе». Бригада прибыла под Оршу в начале февраля 1943 года. Штабом бригады был разработан план массового перехода «новобранцев» к партизанам. Вскоре первые 115 солдат и офицеров артиллерийского дивизиона РОА, предварительно заминировав склады с вооружением и боеприпасами, перешли на сторону советских партизан. Вскоре со станции Березино к партизанам перешли ещё 250 власовцев с броневиком и несколькими грузовиками с боеприпасами. 12 марта 1943 года партизанами отряда был убит специальный уполномоченный из Берлина зондерфюрер района барон фон Шнавке с 37 солдатами и 13 полицейскими, за что Шлапаков был объявлен Гитлером личным врагом и за его голову было назначено крупное денежное вознаграждение — 100 тысяч рейхсмарок. В ноябре 1943 года 16-я Смоленская партизанская бригада в соответствии с решением ЦШПД передислоцирована в Полоцко-Лепельскую партизанскую зону. Под командованием Шлапакова бригада провела 665 боёв с противником. Пустила под откос около 130 железнодорожных составов с живой силой и боевой техникой врага, разгромила 53 гарнизона. Уничтожила 816 грузовых автомобилей, 185 танков, 350 автомашин, 10 складов, 45 самолётов и.т.д. 16 раз бригада оказывалась в кольце мощных карательных экспедиций гитлеровцев, но всегда выходила из них с победой. Под командованием Шлапакова 16-я Смоленская партизанская бригада прошла две тысячи километров от Смоленска до Вильнюса. За успешно проведённые спецоперации капитан Шлапаков был отмечен орденами Ленина и Красного Знамени, а также повышен в звании до майора.

16-я Смоленская партизанская бригада прекратила своё существование в июле 1944 года, когда встретилась с частями Красной Армии, освобождавшими Советскую Белоруссию в ходе операции «Багратион». Последней операцией партизанской бригады стал рейд по северо-западу Беларуси и юго-восточной Литве, в ходе которого партизаны дошли до советско-германской границы 1939 года. В том же месяце Шлапаков вернулся в строй, но уже как подполковник, а в августе 1944 года он был командирован в Москву, на обучение на курсах «Выстрел» по специальности «Командиры полков», проходил подготовку для участия в войне с Японией.

За свои боевые подвиги Шлапаков дважды представлялся к присвоению звания Героя Советского Союза. Однако получить высокую награду ему было не суждено. Первый раз был сбит самолёт, летевший с наградными документами за линию фронта. Второй раз документы о награждении легли на подпись Сталину после войны. Генералиссимус сказал, что героизм уже закончился.

Послевоенное время 
В сентябре 1945 года Шлапаков окончил обучение на курсах и был направлен на службу военным комиссаром в городской военкомат города Шостка Сумской области Украинской ССР. А в марте 1950 года Шлапакова направили на его последнее место службы — в город Изюм Харьковской области УССР, на ту же должность. В 1958 году подполковник Шлапаков был уволен в запас. C 1988 года жил в городе Нижний Новгород.

Указом Президента Российской Федерации № 187 от от 23 февраля 1998 года, за отличия в руководстве войсками при проведении боевых операций в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, в звании подполковник в отставке награждён орденом Жукова.

Умер 10 декабря 2001 года, похоронен в Нижнем Новгороде на кладбище «Марьина Роща».

Награды и звания 
РФ
 орден Жукова (23.02.1998)
СССР
 два ордена Ленина (07.03.1943, 30.12.1948)
 два ордена Красного Знамени (15.08.1944, 26.10.1955)
 орден Отечественной войны I степени (06.04.1985)
 орден Красной Звезды (15.11.1950)
 медали в том числе:
 «За боевые заслуги» (06.11.1945)
 «Партизану Отечественной войны» I степени (__.09.1944)
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (07.09.1945)
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР» (1976)
 знак «50 лет пребывания в КПСС» (1988)
 Почётный гражданин
 города Демидов Смоленской области (1978)
 посёлка Свирь Мядельского района Минской области Белоруссии
 агрогородка Михалишки Островецкого района Гродненской области Белоруссии

Память 
В 2002 году на доме (г. Нижний Новгород, Приокский район, улица Медицинская, 13), где жил Герой, в его честь установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература 
 Беляев И. Н. Почётным гражданином избран: почётные граждане городов, районов Смоленщины 1865—2008 — Смоленск: 2008. — С. 176. ISBN 978-5-94223-260-3
 Беляев И. Н. Память огненных лет. Опыт энциклопедического путеводителя по военной истории Смоленщины.-СГПУ. Смоленск, 2000.- С. 311
 Казаков Н. Когда гнев обжигает сердца. — М., 1965.
 Горьковчане в Великой Отечественной войне: словарь-справочник. — Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1990. — С. 181—182.
 Смоляне на службе Отечеству: сборник статей научно-практической конференции (2013—2014 гг.).-Смоленск: «Свиток», 2014.- с. 266
 
 
 
 Белорусский штаб партизанского движения. Сентябрь-декабрь 1942 года. Документы и материалы. — Минск, 2017.
 Оперативные сводки Белорусского штаба партизанского движения : январь—июль 1944 г. : документы и материалы. — Минск, 2019.

Ссылки 
 Нижегородская Биографическая Энциклопедия
 Шлапаков И. Р. — Нижегородский некрополь
 Личный враг Гитлера
 ШЛАПАКОВ Иван Романович
 © Беларусь Сегодня, 1998—2021.
 5 (16) партизанская бригада
  Иван Шлапаков
 «Смоленск-зондер» не давала покоя

Представленные к званию Героя Советского Союза (Великая Отечественная война)
Члены КПСС
Военные автомобилисты Великой Отечественной войны
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
XX век в Витебской области
Участники Смоленского сражения (1941)
Участники Белорусской операции (1944)
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Выпускники курсов «Выстрел»
Похороненные на кладбище «Марьина Роща»